Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Reprisal:

 USS Reprisal (1776), eine Brigg der Clemson-Klasse, in Dienst von 1919 bis 1945
 USS San Jacinto (CVL-30), von 1942 bis 1943 als USS Reprisal (CV-30) unterwegs
 USS Reprisal (CV-35), ein Flugzeugträger, dessen Bau nie vollendet wurde

Reprisal